Interkontinentala cupen 2000, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 2000, var den trettionionde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 28 november 2000. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Real Madrid från Madrid, Spanien, som vann Champions League 1999–2000. Sydamerika representerades av Boca Juniors från Buenos Aires, Argentina, som vann Copa Libertadores 2000.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Boca Juniors vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–1. Martín Palermo gjorde bägge målen för Boca Juniors, och blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
 Copa Libertadores 2000
 Uefa Champions League 1999/2000

Källor

Noter

2000
Fotbollsåret 2000
2000 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Real Madrid
CA Boca Juniors
Tokyo under 2000-talet